Шоси може да се односи на:

 Шоси (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Шоси (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре